Il doppio maschile dell'Odlum Brown Vancouver Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Treat Conrad Huey e Dominic Inglot erano i detentori del titolo, ma solo Huey ha partecipato in coppia con Travis Parrott e ha battuto in finale Jordan Kerr e David Martin 6–2, 1–6, [16–14].

Teste di serie

  Stephen Huss /  Jamie Murray (primo turno)
  Treat Conrad Huey /  Travis Parrott (campioni)

  Jordan Kerr /  David Martin (finale)
  Vasek Pospisil /  Bobby Reynolds (semifinali, ritiro)

Tabellone

Note 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2011